Логойская ткацкая фабрика (), также известна как Логойская полотняная фабрика () — частновладельческое предприятие по производству тканей в Российской империи, основанное графом Константином Тышкевичем в местечке Логойск Минской губернии (в настоящее время — город в Минской области Белоруссии). Действовало в 1837—1856 годах.

Здание бывшей полотняной фабрики в Логойске находится в центре города, на углу исторических Плещеницкой и Никольской улиц (нынешний официальный адрес — улица Советская). Как памятник архитектуры XIX века, является объектом Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

История 

В 1837 году Константин Тышкевич основал в Логойске предприятие по производству тканей, которое работало до 1856 года. Фабрика выпускала полотно, хлопчатобумажные и льняные платки.

В цифре минского губернатора за 1842 год отмечается, что полотняная фабрика в местечке Логойске производит товара на 5770 рублей в год, который находит сбыт частично на территории губернии, частично — поставляется в Ригу, откуда, возможно, идёт дальше на экспорт.

В краеведческом очерке Павла Шпилевского «Путешествие по Полесью и белорусскому краю», впервые опубликованном в Санкт-Петербурге в известном журнале «Современник» в 1853—1855 годах, это предприятие описывается следующим образом:

Ткани выпускались как грубые, так и тончайшие, что свидетельствует о высоком уровне качества. Помимо иностранцев, приглашённых из Германии, на фабрике работало 80 мужчин и 5 женщин.

Здание фабрики 

Здание, в котором располагалась фабрика, сохранилось до сегодняшних дней и является одной из старейших построек Логойска. Здание, простоявшее более полутора веков, сегодня ещё имеет сравнительно хороший вид. Выполнено в архитектурном стиле классицизма. Здание бывшей фабрики построено с брусового дерева на высоком каменном фундаменте, длиною 37, шириною 11 . Крыша гонтовая. Здание в плане Г-образное. Основной объём — одноэтажный, боковой — двухэтажный с верандой. Фронтон веранды украшен резным узором.

Впоследствии здание фабрики использовалось сначала в качестве еврейской, а затем — белорусской школы. В настоящее время приспособлено под жилой дом.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 года № 578 здание бывшей полотняной фабрики как один из фрагментов усадьбы Тышкевичей в Логойске внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в качестве историко-культурной ценности регионального значения (категория 3).

Примечания

Литература 
 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лагойскага раёна. У 2 кнігах. Кн. 1-я. — Мн.: 2003.
 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лагойскага раёна. У 2 кнігах. Кн. 2-я. / Рэд. кал. Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 2004. — 488 с.
 
 Шпілеўскі П. Падарожжа па Палессі і Беларускім Краі. Мінск, 1993 (переиздана в 2003).

Ссылки 
 Фотографии ткацкой фабрики. Современное состояние  на «Глобус Беларуси»

Текстильные предприятия Российской империи
Исчезнувшие предприятия Российской империи
Тышкевичи
Логойск